2 miejscowości w Estonii:
 Küti – wieś w prowincji Järva, w gminie Kareda
 Küti – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Vinni

 Küti – jezioro w Estonii